

Лебкі — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Лебкі — село в гміні Герби Люблінецького повіту Сілезького воєводства